Slatino (en macédonien Слатино) est un village du sud-ouest de la Macédoine du Nord, situé dans la municipalité de Debartsa. Le village comptait 161 habitants en 2002.

Histoire

Géographie

Notes et références 

Village dans la commune de Debarca